Ато Кемадо има више значења:

 Ато Кемадо (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ато Кемадо, Сан Фелипе (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику